Очко — багатозначний термін.

 Очко́ — одиниця рахунку у спортивних змаганнях та різних іграх.
 О́чко — ґердан, намистина, камінець у персні.
 Очко — дірка у вулику для бджіл

Крім того, О́чко — прізвище та географічна назва, поширені у Польщі та Словаччині.
 Войцех Очко (Wojciech Oczko) — польський лікар та вчений 16 сторіччя, першим описав Трускавецькі мінеральні води.

Див. також 
 Очки — село в Білорусі, Берестейської області, Берестейського району, Тельмінської сільської ради

Примітки 

Прізвища